Jafet (latin Iafeth) är enligt Första Mosebok (kap. 9-10) i Bibeln son till Noa. 

Jafetiter är de folkslag som är avkomlingar till Jafets söner vilka nämns i Bibeln. Jafetisk var förr använt men aldrig allmänt accepterat namn för de indoeuropeiska språken.

Jafets ättlingar

Källor 

Personer i Gamla Testamentet